nationale lijsten voor België en Nederland:
België,
Nederland.
lijsten voor Nederlandse provincies:
Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg (Nederland)
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland